Милада Шубертова, Шубртова (; род. 24 мая 1924, деревня Лота, в настоящее время в составе деревни Хржич () под Пльзенем — 1 августа 2011) — чешская певица (сопрано), иногда называемая «чешской Марией Каллас».

Родилась в Пльзене, переехала в Прагу. Училась у чешского тенора Зденека Книтля. Дебютировала в 1946 г., с 1948 до 1991 гг. солистка пражского Национального театра. В 1954 г. получила первую премию Международного музыкального фестиваля «Пражская весна» (исполняла, в частности, арию из оперы Гюстава Шарпантье «Луиза»). Приобрела наибольшую известность в партиях классического чешского оперного репертуара: «Либуше» и «Чёртова стена» Сметаны (соответственно Красава и Хедвика), «Русалка» Дворжака (заглавная партия) и др. Пела также Лизу в «Пиковой даме» Чайковского, Турандот в одноимённой опере Пуччини и многие другие партии, в общей сложности около восьмидесяти партий; выступала также в оперетте, особенно в сочинениях Жака Оффенбаха. Она вышла замуж за чешского дирижера Яна Гуса Тихи и часто пела под его руководством. Вышла на пенсию в 1991 году.

Примечания

Ссылки 
 Биография и фотографии 

Певцы и певицы Чехии
Оперные певцы и певицы Чехии
Академические музыканты Чехии
Сопрано
Родившиеся в 1924 году
Родившиеся 24 мая
Умершие в 2011 году
Умершие 1 августа
Персоналии по алфавиту
Лауреаты международного фестиваля «Пражская весна»
Персоналии:Национальный театр в Праге